Herne (Belgija)
Herne (Njemačka)
Herne (Kent), Engleska
Herne Bay, gradić u Kentu, Engleska
Herne Hill, London
Herne Hill (Victoria), Australija
Herne Hill (Zapadna Australija), Australija